Косала — многозначный топоним:
 Косала — муниципалитет в Мексике, в штате Синалоа.
 Косала — город в Мексике, в штате Синалоа; центр одноимённого муниципалитета.
 Кошала (Косала) — рабовладельческое государство в Древней Индии.